Cartaxo est un nom portugais qui peut désigner :

 un patronyme porté notamment par plusieurs personnalités 
 Marcélia Cartaxo (1963-), actrice brésilienne.

 un lieu 
 Cartaxo, une municipalité du Portugal.

 un vin 
 Cartaxo, un vin portugais.